Те́нор (лат. tenor) в оригинальном значении — голос средней тесситуры в многоголосном сочинении, который трактовался как основа/фундамент контрапунктической композиции (от лат. tenere — держать, удерживать).

Певческие голоса 
 Тенор — высокий мужской певческий голос в хоровом и оперном пении.
 Лирический тенор — голос мягкого, серебристого тембра, обладающий подвижностью, а также большой певучестью звука.
 Драматический тенор — голос большой силы с ярким тембром. Иногда, по густоте и насыщенности звучания, драматический тенор можно принять за лирический баритон.
 Контратенор — самый высокий из мужских оперных голосов.

Музыкальные инструменты и др. музыкальные термины 
 Тенор — медный духовой музыкальный инструмент из группы саксгорнов.
 Теноровый саксофон — духовой инструмент, является одним из наиболее распространённых типов саксофонов.
 Теноровый барабан — цилиндрический барабан с одной мембраной.
 В григорианском хорале — то же, что тон речитации, реперкусса.

Личности 
 Тенор, Артюр (род. 1959) — современный французский писатель.
 Джими Тенор (род. 1965) — финский музыкант, тенор-саксофонист.